Christopher Wilson puede referirse a las siguientes personas:
Chris Wilson, músico estadounidense;
Christopher Wilson, luchador canadiense;
Christopher Grey-Wilson, botánico y horticultor inglés.